Eternity (Alice Coltrane), een album uit 1975 van de Amerikaanse muzikante Alice Coltrane
 Eternity (Anathema), een album uit 1996 van de Britse rockband Anathema
 Eternity (Bax), lied van de Britse componist Arnold Bax
 Eternity (Every Little Thing), een album uit 2000 van de Japanse popband Every Little Thing
 Eternity (Freedom Call), een album uit 2002 van de Duitse metalband Freedom Call
 Eternity (Kamelot), het debuutalbum uit 1995 van de Amerikaanse metalband Kamelot
 Eternity (Kangta), een album uit 2008 van de Zuid-Koreaanse zanger Kangta
 Eternity (Michael Learns to Rock), een album uit 2008 van de Deense rockband Michael Learns to Rock
 Eternity (Robbie Williams), een lied uit 2001 van de Britse zanger Robbie Williams
 Eternity (1990), een Amerikaanse film uit 1990 met onder anderen Jon Voigth
 Eternity (Thaise film uit 2010), een Thaise film uit 2010
 Eternity (Zuid-Afrikaanse film uit 2010), een Zuid-Afrikaanse film uit 2010
 Eternity (musical), een Nederlandse musical
 Eternity (Marvel), een personage uit de strips van Marvel
 Kid Eternity, een superheld uit de strips van DC Comics 
 Eeuwigheid (boek) (originele titel Eternity), een boek van de Amerikaanse sciencefictionschrijver Greg Bear